Velika nagrada Abu Dabija 2018 je enaindvajseta in zadnja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 25. novembra 2018 na dirkališču Yas Marina v Abu Dabiju. Zmagal je Lewis Hamilton, Mercedes, drugo mesto je osvojil Sebastian Vettel, Ferrari, tretje pa Max Verstappen, Red Bull Racing-TAG Heuer.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
!1
|align="center"|44
| Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:36,828
|1:35,693
|1:34,794
|align="center"|1
|-
!2
|align="center"|77
| Valtteri Bottas
|Mercedes
|1:36,789
|1:36,392
|1:34,956
|align="center"|2
|-
!3
|align="center"|5
| Sebastian Vettel
|Ferrari
|1:36,775
|1:36,345
|1:35,125
|align="center"|3
|-
!4
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|1:37,010
|1:36,735
|1:35,365
|align="center"|4
|-
!5
|align="center"|3
| Daniel Ricciardo
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|1:37,117
|1:36,964
|1:35,401
|align="center"|5
|-
!6
|align="center"|33
| Max Verstappen
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|1:37,195
|1:36,144
|1:35,589
|align="center"|6
|-
!7
|align="center"|8
| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|1:37,575
|1:36,732
|1:36,192
|align="center"|7
|-
!8
|align="center"|16
| Charles Leclerc
|Sauber-Ferrari
|1:37,124
|1:36,580
|1:36,237
|align="center"|8
|-
!9
|align="center"|31
| Esteban Ocon
|Force India-Mercedes
|1:36,936
|1:36,814
|1:36,540
|align="center"|9
|-
!10
|align="center"|27
| Nico Hülkenberg
|Renault
|1:37,569
|1:36,630
|1:36,542
|align="center"|10
|-
!11
|align="center"|55
| Carlos Sainz Jr.
|Renault
|1:37,757
|1:36,982
|
|align="center"|11
|-
!12
|align="center"|9
| Marcus Ericsson
|Sauber-Ferrari
|1:37,619
|1:37,132
|
|align="center"|12
|-
!13
|align="center"|20
| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|1:37,934
|1:37,309
|
|align="center"|13
|-
!14
|align="center"|11
| Sergio Pérez
|Force India-Mercedes
|1:37,255
|1:37,541
|
|align="center"|14
|-
!15
|align="center"|14
| Fernando Alonso
|McLaren-Renault
|1:37,890
|1:37,743
|
|align="center"|15
|-
!16
|align="center"|28
| Brendon Hartley
|Scuderia Toro Rosso-Honda
|1:37,994
|
|
|align="center"|16
|-
!17
|align="center"|10
| Pierre Gasly
|
|1:38,166
|
|
|align="center"|17
|-
!18
|align="center"|2
|
|McLaren-Renault
|1:38,577
|
|
|align="center"|18
|-
!19
|align="center"|35
| Sergej Sirotkin
|Williams-Mercedes
|1:38,635
|
|
|align="center"|19
|-
!20
|align="center"|18
| Lance Stroll
|Williams-Mercedes
|1:38,682
|
|
|align="center"|20
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
!1
|align="center"|44
| Lewis Hamilton
|Mercedes
|55
|1:39:40,382
|align="center"|1
|align="center"|25
|-
!2
|align="center"|5
| Sebastian Vettel
|Ferrari
|55
| +2,581
|align="center"|3
|align="center"|18
|-
!3
|align="center"|33
| Max Verstappen
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|55
| +12,706
|align="center"|6
|align="center"|15
|-
!4
|align="center"|3
| Daniel Ricciardo
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|55
| +15,379
|align="center"|5
|align="center"|12
|-
!5
|align="center"|77
| Valtteri Bottas
|Mercedes
|55
| +47,957
|align="center"|2
|align="center"|10
|-
!6
|align="center"|55
| Carlos Sainz Jr.
|Renault
|55
| +1:12,548
|align="center"|11
|align="center"|8
|-
!7
|align="center"|16
| Charles Leclerc
|Sauber-Ferrari
|55
| +1:30,789
|align="center"|8
|align="center"|6
|-
!8
|align="center"|11
| Sergio Pérez
|Force India-Mercedes
|55
| +1:31,275
|align="center"|14
|align="center"|4
|-
!9
|align="center"|8
| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|54
| +1 krog
|align="center"|7
|align="center"|2
|-
!10
|align="center"|20
| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|54
| +1 krog
|align="center"|13
|align="center"|1
|-
!11
|align="center"|14
| Fernando Alonso
|McLaren-Renault
|54
| +1 krog
|align="center"|15
|
|-
!12
|align="center"|28
| Brendon Hartley
|Scuderia Toro Rosso-Honda
|54
| +1 krog
|align="center"|16
|
|-
!13
|align="center"|18
| Lance Stroll
|Williams-Mercedes
|54
| +1 krog
|align="center"|20
|
|-
!14
|align="center"|2
|
|McLaren-Renault
|54
| +1 krog
|align="center"|18
|
|-
!15
|align="center"|35
| Sergej Sirotkin
|Williams-Mercedes
|54
| +1 krog
|align="center"|19
|
|-
!Ods
|align="center"|10
| Pierre Gasly
|
|46
| Motor
|align="center"|17
|
|-
!Ods
|align="center"|31
| Esteban Ocon
|Force India-Mercedes
|44
| Motor
|align="center"|9
|
|-
!Ods
|align="center"|9
| Marcus Ericsson
|Sauber-Ferrari
|24
| Motor
|align="center"|12
|
|-
!Ods
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|6
| Motor
|align="center"|4
|
|-
!Ods
|align="center"|27
| Nico Hülkenberg
|Renault
|0
|Trčenje
|align="center"|10
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2018
2018